

Patronyme 

 Bernadett Ferling (née en 1977), handballeuse hongroise ;
 Franz Wilhelm Ferling (1796-1874), hautboïste, compositeur et clarinettiste allemand.